Akt (z lat. actus, čin) může označovat:

 skutek, čin
 Právní akt – rozhodnutí nebo právní předpis, příp. právní jednání, čin s právními následky
 Akt (výtvarné umění) – umělecké zobrazení nahého lidského těla
 Fotografie aktu – fotografie nahého těla jako fotografický žánr
 Divadelní akt – část divadelní hry, viz Jednání (divadlo)
 Akt (divadelní hra) – divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
 Pohlavní styk 

AKT může být:
 Africká, Karibská a Pacifická skupina států – označení skupiny rozvojových států Afriky, Karibiku a Tichomoří 
 jiné označení pro PKB (proteinkináza B)

Příbuzná slova 
Od téhož latinského kořene agere, činit a actus, čin se odvozuje také:
 akta – protokoly, dokumenty
 aktivum (účetnictví) – majetek v protikladu k pasivům, viz Rozvaha
 aktivita – činnost, opak je pasivita
 aktivismus, aktivista – dobrovolně činný člověk
 aktor – pojem z objektového programování
 aktovka – plochá brašna na akta 
 jednoaktovka – divadelní hra o jednom jednání (aktu)

Reference

Externí odkazy